Суходо́лье — топоним:

Россия 
 Суходолье — село в Стародубском районе Брянской области.
 Суходолье — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области.
 Суходолье — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Суходолье — посёлок в Убинском районе Новосибирской области.
 Суходолье — деревня в Верховском районе Орловской области.
Суходолье — платформа Приозерского направления Октябрьской железной дороги.

Украина 
 Суходолье — село в Казанковском районе Николаевской области.